NGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manang (Nepal)